Kohnert ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kohnert (1882–1962), deutscher Möbelfabrikant und Mäzen
 Hans Kohnert (1887–1967), deutscher Unternehmer und Kammerfunktionär
 Hans Joachim Kohnert (1905–1972), deutscher Vertriebenenfunktionär und Bauernvertreter
 Heinrich Kohnert (1850–1905), deutscher Maler und Kupferstecher

Siehe auch:
 Conert